Fåfängskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fåfängskäret, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Fåfängskäret, Kimitoön, Åboland,

Se även
Fåfängskär
Fåfängskären
Fåfänga (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar